Paladar — capacidade de reconhecer os gostos de substâncias colocadas sobre a língua
 Sabor (física) — conceito da física de partículas
 Rio Sabor — rio português
 Parlamento da Croácia — também chamado Sabor